Eltester ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Eltester (1671–1700), deutscher Architekt
 Gustav von Eltester (1822–1904), preußischer Generalmajor
 Heinrich Eltester (1812–1869), Prediger in Potsdam
 Heinrich Otto Wilhelm Eltester (1819–1892), Präsident des Oberlandesgerichts Marienwerder
 Leopold von Eltester (1822–1879), deutscher Archivar und Historiker
 Max Eltester (1860–1942), deutscher Generalmajor
 Otto Christoph Eltester (1666–1738), deutscher Jurist und Lyriker
 Paul Eltester (1879–1956), deutscher Konsularbeamter
 Walther Eltester (1899–1976), deutscher Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Ältester